Jupiterův chrám je zasvěcen římskému bohu Jupiterovi a nachází se (nebo se v minulosti nacházel) v těchto lokalitách:

 Chrám Jupitera Optima Maxima – starověký chrám na Kapitolu v Římě
 Jupiterův chrám (Baalbek)
 Jupiterův chrám (Damašek)
 Jupiterův chrám (Pompeje)
 Jupiterův chrám (Split)